Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Diksmuide. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed  

|}

Bouwkundige gehelen 

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Diksmuide